Svetovno prvenstvo v veslanju 2009 je bilo svetovno prvenstvo, ki se je odvijalo pod okriljem FISE (Svetovna veslaška zveza) na Jezeru Malta v Poznańu na Poljskem med 23. in 30 avgustom 2009.

Medalje

Medalje po državah

Zunanje povezave
Uradna stran 
Urnik

Reference

2009
2009 v športu
Športne prireditve na Poljskem